Coulton ist der Familienname folgender Personen:

 Jonathan Coulton (* 1970), US-amerikanischer Singer-Songwriter
 Shaun Coulton (* 1979), australischer Ruderer